Die Polizistin ist der Titel folgender Filme:

 Die Polizistin (1980) (La femme Flic), französischer Film von Yves Boisset
 Die Polizistin, deutscher Film von Andreas Dresen
 Pi – Die Polizistin, deutscher Film von Carolin Otto